La Praille est un quartier du canton de Genève, qui donne son nom à :
 La Praille, un centre commercial
 Gare de Genève-La Praille, une gare (pour marchandises)
 Stade de la Praille, autre nom du Stade de Genève
 MParc La Praille, un centre commercial de Migros Genève
 Avenue de la Praille, à Carouge

Voir aussi 

Prailles est une commune française, des Deux-Sèvres